Erzincan er en by beliggende i det østlige Tyrkiet og er på samme tid hovedstad i provinsen, der også hedder Erzincan.

Der er omkring  indbyggere i byen og 210.645 indbyggere i hele provinsen (pr. 2008). Provinsen er delt op i 8 subprovinser, med i alt 535 tilhørende landsbyer og 29 bydistrikter (hvoraf den ene er byen Erzincan). Provinsen omfatter et areal på 11.909 km².

Erzincan blev natten til den 27. december 1939 ramt af et af Tyrkiets mest voldsomme jordskælv. Jordskælvet er målt til ca. 8 på Richter-skalaen, og har kostet 32.962 mennesker livet, forårsaget ca. 100.000 sårede, samt 116.720 ødelagte bygninger.

Demografi 
Forneden ses en tabel over befolkningsudviklingen i Erzincan.

Den størstedel af Erzincans befolkning er etniske zaza-kurdere, hvorefter kommer tyrkere og kurmanci-kurdere. Omtrent halvdelen af den oprindelige befolkning i Erzincan, består af alevitter, mens den sidste halvdel er sunni-muslimer.

Referencer 

Byer i Tyrkiet